Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1985/1986 — 50-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Впервые в истории чемпионом стал клуб ВСЖ Кошице, обыгравший в финале плей-офф Дуклу из Йиглавы.

Формат 
Формула чемпионата значительно изменилась: 12 команд проводили 2-круговой турнир, после чего каждая команда играла еще 12 игр, причём соперники определялись исходя из мест, занятых после 22-го тура. Первые 8 команд выходили в плей-офф, 4 последние играли переходный турнир за сохранение места в первой лиге. Серии плей-офф игрались до 3-х побед, за исключением серий за бронзовые медали и за 5-6, 7-8 места. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб ВСЖ Кошице, обыгравший в финале йиглавскую Дуклу. Финальная серия получилась очень напряжённой, для определения победителя понадобилось все 5 матчей. В решающей игре Кошице выиграл в серии буллитов. Нападающий Литвинова Владимир Ружичка стал обладателем приза Золотая клюшка, который вручается лучшему хоккеисту Чехословакии. Ружичка по праву получил этот приз, став лучшим бомбардиром (73 очка) и снайпером (41 гол) чемпионата.

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
ВСЖ Кошице — Спарта Прага — 3:1 (4:2, 3:0, 0:6, 4:3)

ХЗ Литвинов — Шкода Пльзень — 3:0 (7:6, 10:3, 7:5)

Дукла Йиглава — ТЕ Готтвальдов — 3:0 (9:4, 4:1, 4:2)

Тесла Пардубице — Дукла Тренчин — 3:2 (3:1, 4:1, 2:5, 4:5 ОТ, 2:1)

Полуфиналы 
ВСЖ Кошице — Тесла Пардубице — 3:2 (2:5, 5:2, 9:2, 1:4, 4:1)

ХЗ Литвинов — Дукла Йиглава — 2:3 (2:4, 6:1, 4:5 Б, 3:2 Б, 3:4 ОТ)

Финал 
ВСЖ Кошице — Дукла Йиглава — 3:2 (2:0, 4:2, 1:5, 3:4 Б, 4:3 Б)

За 3-е место 
ХЗ Литвинов — Тесла Пардубице — 1:2 (7:6, 4:5 Б, 3:4)

За 5-е место 
Дукла Тренчин — ТЕ Готтвальдов — 0:2 (3:5, 3:9)

За 7-е место 
Шкода Пльзень —  Спарта Прага — 2:0 (2:1, 6:5)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Владимир Ружичка (Литвинов) — 41 шайба

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Павол Шварны, Михал Оренич

Защитники

Моймир Божик, Петер Сланина, Милан Янчушка, Юрай Бондра, Юрай Бакош, Мирослав Данко, Павол Валко, Мариан Брусил, Рудольф Заруба

Нападающие

Игор Либа, Владимир Свитек, Ян Водила, Вилиам Белас, Мирослав Жабка, Мариан Штефанович, Милан Сташ, Мирослав Гриняк, Ярослав Сподняк, Милан Игначак, Душан Капуста, Роман Муха, Милан Мажгут, Штефан Ябцонь

Тренеры — Ян Селвек и Юлиус Ковач

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие команды, занявшие 4 последних места. Исходя из мест, занятых в регулярном чемпионате, клубы получали бонусные очки перед началом турнира (9 место — 3 очка, 10 — 2, 11 — 1, 12 — 0). По итогам турнира 3 клуба сохранили место в первой лиге, Польди СОНП Кладно выбыл во вторую лигу.

Ссылки 
 Сезон 1985/86 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1985 году
Спорт в Чехословакии в 1986 году
1985 год в хоккее
1986 год в хоккее